Miejscowości w Polsce
 Konotopa – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Konotopa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo
 Konotopa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. warszawski zachodnim, w gminie Ożarów Mazowiecki
 Konotopa – osada w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Brańsk

 Rzeka w Polsce
 Konotopa – struga, lewy dopływ Piwonii

 Zobacz też
 Konotop